Убыхская аристократия — верхушка общества у убыхов, правители и владетели земли убыхов.

Общие сведения 
Высшим феодальным сословием у убыхов являются князья, за ними же следуют дворяне.

Убыхские князья состояли в близкородственных отношениях и с абхазскими и с адыгскими аристократами, либо в родстве через аталычество.

У убыхов, более, чем у их соседей абхазо-абазинских и адыгских племён, действовали традиции общинно-родового устройства. В целом же это было анархическое общество, в котором, во-первых, каждый свободный человек имел право носить и употреблять оружие и, во-вторых, лица одной фамилии несли общую ответственность за поведение каждого члена данной фамилии и были обязаны оказывать взаимную защиту и мстить за смерть и обиды родственников.

Убыхские аулы были разбросаны по горам, на различных расстояниях друг от друга. Все аулы, расположенные в одной долине, составляли общину. Так, у горных убыхов военная и политическая власть из поколения в поколение сохранялась у представителей знаменитого дворянского рода Берзеков. У убыхов Вардане — дворянский род Дзиаш (Дзейш).

Ландманнам удалось составить генеалогические таблицы, из которых известно :
 род Аджук Берзека начался с Севебуха, от кого пошли Хатагул, от которого пошли Хазеч, Херотко и Кокас.
 — В третьем поколении — Хачимаф, Пшигуз, Тух и Хатух.
 род Бабук-Берзека восходит к Бабуку, от кого пошли Пшимаф-и-дсук (адыг — маленький Пшимаф) и Тамыш.
 — От Пшимафацука пошли Хатат, Зевик, Пшизач, Хаджиомер.
 — От Хатата сын Гирей, от кого произошли Пшутук и Агур.
 — От Зевика — Шекозеч (Шекозетш) и Шакир.
 — От Пшитака (сына Тамыша) — Гумзаг и Карох.

Как видим, для поколения убыхов, живших на Кавказе, наиболее характерны адыгские имена, среди которых следует выделить княжеские имена с основой пши-(пщы «князь»).

Князья 
 Аублаа
 Борзен, ( см.Берзеки) Берзек, (соврем. "Бэрзедж" и "Берзегов" )
 Диман
 Чизмаа
 Бабуко
 Хамыш

Дворяне 
 Чу
 Дзейш
 Дударуко
 Йэшер
 Кишмар
 Канцба

Примечания 

Убыхская аристократия
Дворянские роды России иностранного происхождения